Regierung Whitlam steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Whitlam I (1972)
 Regierung Whitlam II (1972 bis 1974)
 Regierung Whitlam III (1974 bis 1975)